Pope County  ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Pope County (Arkansas)
 Pope County (Illinois)
 Pope County (Minnesota)